Last Train to Lhasa () — двойной студийный альбом британского музыканта Banco de Gaia (Тоби Маркса), выпущенный в 1995 году.

Об альбоме 
«Last Train to Lhasa» представляет собой переплетение восточных ритмов и звуков футуристического синтезатора. По оценке рецензента портала Allmusic, семплирование получилось у Banco de Gaia достаточно убедительно как на быстрых, так и на эмбиент треках, за исключением нескольких «разбавленных битов» ().

«Last Train to Lhasa» считается концептуальным альбомом Тоби Маркса, которым он выразил свою обеспокоенность происходящими в Тибете событиями после присоединения его к КНР в 1951 году, в частности торгово-коммерческим вторжением китайских торговцев, стремящихся заполонить весь Тибет. Он недвусмысленно заявил, что осуждает Китай за «оккупацию Тибета и то, как он обходится с тибетцами», и высказывается об этом в радикальных выражениях:
Китайцы были очень грубыми в том, как они захватили власть над Тибетом: устраивая пытки, убивая, уничтожая культуру. <…> В наши дни нет причин позволять этому происходить, весь остальной мир может остановить это. Хотя никто не будет этого делать, потому что Китай это большой торговый рынок, и это является прекрасным примером того, как работают сегодня правительства.

Список композиций

Диск 1 
 «Last Train to Lhasa» — 11:44
 «Kuos» — 6:56
 «China (Clouds Not Mountains)» — 7:30
 «Amber» — 7:34
 «Kincajou» — 6:48
 «White Paint» — 6:05
 «887 (Structure)» — 14:17

Диск 2 
 «Kuos (Gnomes Mix)» — 11:19
 «Kincajou (Duck! Asteroid)» — 36:09
 «Eagle (Small Steppa Mix)» — 12:33

Литература

Примечания

Ссылки 
 Toby Marks' Reflections on Tibet

Лхаса
Движение за независимость Тибета